Lumbricillus catanensis är en ringmaskart som beskrevs av Drago 1887. Lumbricillus catanensis ingår i släktet Lumbricillus och familjen småringmaskar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småringmaskar
catanensis